Caston ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Caston (1917–1996), kanadischer Journalist und Politiker
 Geoffrey Caston (* 1926), US-amerikanischer Hochschullehrer
 Leonard Caston (1917–1987), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Leonard Caston junior, US-amerikanischer Rhythm & Blues-Musiker und Songschreiber
 Rodney Caston (* 1977), US-amerikanischer Autor
 Roberto Castón (* 1973), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Saul Caston (1901–1970), US-amerikanischer Trompeter und Dirigent
 Toby Caston (1965–1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Caston (Ort), Gemeinde in der englischen Grafschaft Norfolk
 Causton